«Ма́ттерсбург» () — бывший австрийский футбольный клуб из одноимённого города, выступал в Бундеслиге, высшем дивизионе страны.

История 

Клуб основан 10 июня 1922 года, домашние матчи проводит на арене «Паппельштадион», вмещающей 17 100 зрителей. Цвета команды зелёный и белый. До XXI века клуб выступал в региональных лигах, подъём клуба начался в 2000 году, когда он вышел в первою лигу. В австрийской Бундеслиге «Маттерсбург» дебютировал в сезоне 2003-04 годов. В сезонах 2005-06 и 2006-07 годов клуб доходил до финала кубка Австрии, что позволяло ему два года подряд участвовать в розыгрыше Кубка УЕФА, где он оба раза выбывал на стадии второго квалификационного раунда.

Достижения 

 Победитель Первой лиги Австрии (2): 2002/03, 2014/15.
 Победитель Региональной лиги Австрии (1): 1999/00.
 Финалист кубка Австрии (2): 2005/06, 2006/07.

Выступления в еврокубках 

 Q1 — первый квалификационный раунд
 Q2 — второй квалификационный раунд

Ссылки 
 Маттерсбург на UEFA.COM
 Маттерсбург на EUFO.DE
 Маттерсбург на Weltfussball.de
 Маттерсбург на Playerhistory.com
 Маттерсбург на Transfermarkt.de
 Маттерсбург на Football Squads.co.uk
 Маттерсбург на National Football Teams.com
 Маттерсбург на Football-Lineups.com

Футбольные клубы Австрии
Бургенланд